Sladenia är ett släkte av fiskar. Sladenia ingår i familjen marulksfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Marulksfiskar
Sladenia